Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1932/33 war der 26. und letzte vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Sieger wurde der FC Schalke 04, Vizemeister wurde Fortuna Düsseldorf. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft trafen beide Mannschaften erneut in einem Finale aufeinander. Hier gewann Fortuna Düsseldorf und wurde dadurch Deutscher Meister.

In den acht Bezirken des Westdeutschen Spiel-Verbands wurden zunächst Bezirksmeister ermittelt. Die Bezirksmeister ermittelten anschließend im K.-o.-System den westdeutschen Meister, der sich zusammen mit dem Vizemeister direkt für die deutsche Meisterschaft qualifizierte. Der dritte Endrundenteilnehmer wurde der westdeutsche Pokalsieger. Zur Saison 1933/34 wurden die Gauligen eingeführt.

Bezirksmeisterschaften

Rhein

Gruppe 1

Gruppe 2

Endspiel

Mittelrhein

Niederrhein

Gruppe A 

Entscheidungsspiel um den Gruppensieg: Duisburger TSV 1899 – Duisburger FV 08 2:1

Gruppe B

Endspiele

Berg-Mark

Gruppe A

Gruppe B

Endspiele

Ruhr

Gruppe 1

Gruppe 2

Endspiele

Westfalen

Gruppe West

Gruppe Ost

Endspiele

Südwestfalen

Hessen-Hannover

Endrunde

Westdeutsche Meisterschaft

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Westdeutscher Pokal 

Finale

Literatur

Einzelnachweise 

1932
Fußballsaison 1932/33